Wassylky (ukrainisch ; russisch Wassilki/Васильки) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Boryspil, siehe Wassylky (Boryspil)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lochwyzja, siehe Wassylky (Lochwyzja)

 Siedlung in der Oblast Mykolajiw, Rajon Snihuriwka, siehe Wassylky (Snihuriwka)